Колыванова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Колыванова, Екатерина Андреевна (в браке Карамзина; 1780—1851) — хозяйка знаменитого литературного салона.
 Колыванова, Светлана Ивановна (род. 1940) — советская и украинская балерина, педагог.